Lijst van straten in Soest (Duitsland)
 Lijst van straten in Soest (Nederland)